Jalpaiguri (district), een district in de Indiase staat West-Bengalen
 Jalpaiguri (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Jalpaiguri